Le kaléidoscope est un jouet produisant des illusions d'optique. Ce nom peut également désigner :

Littérature 
 Kaléidoscope est un éditeur, affilié à L'École des loisirs.
 Kaléidoscope est un roman de Danielle Steel (1987).
 Dans le manga Naruto, le kaléidoscope hypnotique du Sharingan est une pupille légendaire.

Cinéma et télévision 
 Kaleidoscope (Jumadong) est un film sud-coréen réalisé par Lee Man-hui en 1961.
 Le Gentleman de Londres () est un film britannique réalisé par Jack Smight en 1966.
  (Kaleidoscope) est un téléfilm américain réalisé par Jud Taylor en 1990.
 Kaléidoscope est une série documentaire franco-belge de 2002.
 Kaleidoscope est une série Netflix sortie en 2023.

Musique 
 Kaleidoscope est le troisième album de Siouxsie and the Banshees (1980).
 Kaleidoscope est le premier album de Kelis (1999).
 Kaleidoscope est le quatrième album de Tiësto (2009).
 Kaleidoscope est le quatrième album studio de Transatlantic (2014).
 Kaleidoscope est le quatrième album studio d'Adam Lopez (2014).
 Kaleidoscope est un groupe américain psychédélique des années 1960 (comprenant David Lindley).
 Kaleidoscope est un groupe britannique.
 Kaléidoscope 61 est un groupe québécois de rock psychédélique
 Kaleidoscope EP est un album du groupe Coldplay

Divers 
 Radio Kaléidoscope est une station de radio anticonformiste grenobloise.
 Kaleidoscope est un langage de programmation par contraintes.